Relativitet kan syfta på:

Fysik 

 Galileisk relativitet, Galileos uppfattning av relativiteten
 Numerisk relativitet, gren inom allmänna relativitetsteorin som använder numeriska metoder och algoritmer för att lösa och analysera problem
 Relativitetsprincipen, används i Einsteins teorier och härledds från Galileos princip
 Relativitetsteori, allmän benämning som refererar till både den speciella relativitetsteorin och den allmänna relativitetsteori
 Speciella relativitetsteorin, beskriver rummets och tidens egenskaper
 Allmänna relativitetsteorin, teori om gravitation

Samhällsvetenskap 

 Lingvistisk relativitet, kontroversiell lingvistisk hypotes
 Kulturell relativitet, moralisk attityd som innebär att ingen kultur är viktigare eller mer utvecklad än någon annan.
 Moralisk relativitet, filosofisk ståndpunkt som menar att det inte finns några universella värden

Övrigt 

 Relativitet, plantryck av M.C. Escher

Se även 

 Relativ (olika betydelser)